Ге́незис (происходит от названия ветхозаветной Книги Бытия —  ←  [гéнесис] «начало, происхождение, род; рождение; бытие, существование»):
 Би́блос гене́сеос () — «библейская родословная» (генеалогия) в Новом Завете.
 Генезис — происхождение каких-либо геологических образований.
 Премия «Генезис» — ежегодная израильская премия в размере 1 миллиона долларов.
 «Генезис» — проект гигантских круизных лайнеров.

Искусство и культура 
 «Генезис» — альбом группы «Климбатика».
 «Генезис-2075» — философский роман новозеландского писателя Бернарда Беккета.
 «Генезис» — пилотная серия телесериала «Квантовый скачок».
 «Генезис» — пилотная серия телесериала «Терра Нова».

Фильмы 
 «Генезис» — документальный фильм о возникновении жизни (Франция — Италия, 2004).
 «Генезис» — фантастический постапокалиптический фильм Фредди Хаттон-Миллса и Барта Располи (Великобритания, 2018).
 «Дети кукурузы: Генезис» — фильм ужасов, 9-й фильм серии «Дети кукурузы» (США, 2011).
 «Терминатор: Генезис» — фантастический боевик Алана Тейлора (США, 2015).

Genesis 
 Genesis — британская рок-группа.
 Genesis — альбом группы Genesis (1983).
  — альбом американского рэпера Басты Раймса (2001).
 Genesis — дебютный альбом американской дэт-метал-группы Job for a Cowboy (2007).
  — альбом американского рэпера Domo Genesis (2016).
 Genesis — космический аппарат для сбора и возвращения на Землю образцов солнечного вещества.
 Genesis I и Genesis II — два космических модуля, разработанные компанией Bigelow Aerospace.
 Genesis — премиальный суббренд компании Hyundai Motor.
 Hyundai Genesis — автомобиль бизнес-класса компании Hyundai Motor, переименованный в Genesis G80 в 2016 году.
 Sega Genesis — название игровой приставки Sega Mega Drive в Северной Америке.
 Genesis — операционная система, созданная в Университете Дикина.
 «Genesis» — песня канадской певицы Граймс из третьего студийного альбома Visions.
 «Genesis» — песня американской альтернативной метал-группы Deftones из девятого студийного альбома Ohms.
 Genesis32 — программный пакет фирмы Iconics.
  — книга американского врача Робина Кука (2019).

См. также 
 Происхождение (значения)
 Генез
 Генезий

Примечания